

Hydronymes 
 La Nied  ou Basse Nied est une rivière à faible pente du bassin rhénan, coulant de France en Allemagne, affluent de la rive gauche de la Sarre, sous-affluent du Rhin par la Moselle.
 La Nied allemande est une rivière de l'est de la France coulant en Lorraine dans le département de la Moselle. La Nied allemande est l'un des deux cours d'eau donnant naissance à la Nied dont elle est la racine orientale. C'est donc un sous-affluent du Rhin par la Sarre et la Moselle.
 La Nied française est une rivière de l'est de la France coulant en Lorraine dans le département de la Moselle. C'est une rivière à faible pente du bassin rhénan, coulant entièrement sur le plateau lorrain. Elle rejoint la Nied allemande, à Condé-Northen, et ensemble elles forment la Nied Réunie, affluent rive gauche de la Sarre et donc sous-affluent du Rhin.
 La Nied Réunie est une rivière qui naît de la confluence entre la Nied Française et la Nied Allemande au niveau de Condé-Northen, à  d’altitude. Elle s’écoule ensuite sur 35 kilomètres avant d’arriver en Allemagne où elle se jette dans la Sarre quelques kilomètres plus loin.

Toponymes
  Bionville-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.
  Courcelles-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle. Elle possède pour annexe Chailly-sur-Nied depuis 1810.
  Han-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.
 Morville-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle.
  Sanry-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle. Elle comprend Domangeville entre 1812 et 1936.
  Silly-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle.
  Teting-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.
 Nied est un quartier de Francfort-sur-le-Main (Allemagne).